Соревнования в плавании на 50 метров брассом (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 8 и 9 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 8 августа в 10:08 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:56, а финал — 9 августа в 17:39.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты отборочных заплывов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

50 м, брасс, женщины